Schröckenfuchs steht für:

 Gottfried Schröckenfuchs (* 1947), ehemaliger Militärkommandant des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg
 Schröckenfuchs (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark